Монік Адамчак і Джессіка Мур повинні були захищати титул, але Адамчак вирішила грати в Осаці. Мур грала з Далілою Якупович і програла в першому колі парі Алекса Гуарачі та Джуліана Олмос.

Турнір виграли Пен Шуай і Лаура Зігемунд, здолавши в фіналі Гуарачі та Олмос, 6–2, 6–1.

Сіяні пари

Сітка

Турнірна сітка

Примітки

Посилання 
 Основна сітка 

Guangzhou International Women's Open — Doubles
2019 Doubles
2019 у китайському спорті